Le elezioni parlamentari in Kirghizistan del 2021 si sono tenute il 28 novembre per il rinnovo del Consiglio supremo.

La loro indizione ha fatto seguito all'annullamento delle elezioni parlamentari del 2020, avvenuto dopo lo scoppio di ampie proteste di piazza.

Risultati
Dati relativi al 100% delle schede scrutinate mediante scrutinio elettronico (CEC).

Note

Collegamenti esterni

2021
Kirghizistan